Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Sloat, d'après John Drake Sloat :
 l', un destroyer de classe Clemson lancé en 1919 et retiré du service en 1930 ;
 l', un destroyer d'escorte de classe Edsall lancé en 1943 et retiré du service en 1947. 

Sloat